Ребята нашего полка — третий сборник группы «Любэ», выпущенный 23 февраля 2004 года к 15-летию коллектива и ко Дню защитника Отечества. После выхода альбома Президент России Владимир Путин попросил прислать один экземпляр ему.

Мотивы 
В интервью газете «Красная звезда» Николай Расторгуев поделился идеями, вдохновившими его на исполнение песен из альбома и своими взглядами на Российскую армию:

На вопрос корреспондента Gzt.ru о том, почему группа растеряла свою былую «бесшабашность» и от уютной домашней песни «Ребята с нашего двора» пришла к альбому «Ребята нашего полка», и о самих темах для нового альбома, Расторгуев ответил следующее:

Список композиций 
Из девятнадцати композиций, представленных на диске, новой является одна — «Луговая трава». Прочие песни уже где-то и когда-то звучали, в том числе на альбоме «Комбат». Среди песен в новой аранжировке: «Последний бой» Михаила Ножкина в варианте Николая Расторгуева, композиции Владимира Высоцкого «Песня о звёздах», «На братских могилах» и «Служили два товарища» Евгения Птичкина.

Видео:
 По высокой траве: (И. Матвиенко / Ю. Гладкевич) режиссёр О. Гусев (2003г.)
 Берёзы: (И.Матвиенко / М.Андреев) режиссер В. Бледнов (2004г.)

Переиздания:

1. Переиздание выпущенное в 2005 году. В сборнике отсутствуют песни авторства В. Высоцкого: "Песня о звездах" (7) и "На братских могилах" (9).

2. Юбилейное издание выпущенное в 2014 году к 25-ти летию группы на LP-носителях (винил, 2 пластинки).

В сборник, на второй пластинке (LP 2) добавлены треки:

3. Юбилейное издание выпущенное в 2015 году к 25-ти летию группы на CD. В сборнике отсутствуют песни авторства В. Высоцкого: "Песня о звездах" (7) и "На братских могилах" (9). На диске отсутствует видеоклип "Давай за (в студии)".

Добавлены треки:

 
Deluxe Version на "iTunes".Издание в "Apple music" выпущенное 23 февраля 2016 года. В сборнике отсутствуют песни авторства В.Высоцкого:"Песня о звёздах" (7) и "На братских могилах" (9).

Добавлены треки:

Участники записи

Любэ 
 Николай Расторгуев — вокал, бэк-вокал, акустическая гитара
 Юрий Рыманов, Алексей Хохлов — гитара
 Виталий Локтев — клавишные
 Александр Ерохин — ударные
 Павел Усанов — бас-гитара
 Анатолий Кулешов — хормейстер, бэк-вокал
 Алексей Тарасов — бэк-вокал

Дополнительные музыканты 
 Сергей Безруков — вокал в песне «Берёзы»

Производство 
 Игорь Матвиенко — продюсер, художественный руководитель
 Игорь Матвиенко, Владимир Высоцкий, Евгений Птичкин, Михаил Ножкин - музыка
 Александр Шаганов, Михаил Андреев, Игорь Матвиенко, Владимир Высоцкий, Виктор Пеленягрэ, Константин Арсенев, Петр Синявский, Михаил Ножкин, Ольга Марс — авторы стихов
 Олег Головко — директор группы
 Юрий Земский, Николай Цветков, Ирина Масленникова — административная группа
 Игорь Полонский — саунд-дизайн
 Владимир Вяткин — фотографии
 DirectDesign — дизайн

Примечания

Ссылки 

Альбомы группы «Любэ»